Амерички драгани () је америчка романтична комедија из 2001. године.

Улоге 

|-
| Џулија Робертс || Кетлин Кики Харисон
|-
| Били Кристал|| Ли Филипс
|-
| Кетрин Зита-Џоунс||Гвен Харисон
|-
| Џон Кјузак || Еди Томас
|-
| Стенли Тучи|| Дејв Кингмен
|-
| Хенк Азарија|| Хектор Горгонзолас
|-
| Кристофер Вокен|| Хол Вејдмен
|-
| Сет Грин|| Дени Вокс
|}

Спољашње везе 
 

Филмови 2001.
Амерички филмови
Филмови на енглеском језику
Филмске комедије